La deuxième saison de Safari Go ! a été diffusée à partir du  au . Présentée par Carole Rousseau, elle a été remportée par la famille Verte.

Candidats

Tableau de présence

Épreuves

Tableau d'élimination 

Classement total par émission et par épreuve

Légende
 L'équipe est la grande gagnante de Safari Go et remporte le titre de Rangers Family.
 L'équipe finit à la seconde place.
 L'équipe a remporté un insigne jeu
 L'équipe a gagné l'épreuve
 L'équipe est qualifiée pour la prochaine émission avec la tête de lion.
 L'équipe est première au classement total et a donc une chance de remporter la tête de lion.
 L'équipe a perdu l'épreuve
 L'équipe est dans les dernières et risque d'être dans l'épreuve éliminatoire.
 L'équipe est dans l'épreuve éliminatoire et s'est qualifiée pour la prochaine émission.
 L'équipe a perdu l'épreuve éliminatoire mais s'est quand même qualifiée pour la prochaine émission.
 L'équipe est éliminée de Safari Go.
Note
 Les insignes jeu seront utilisés pour l'épreuve finale. La famille qui aura remporté le plus d'insignes aura un avantage sur son adversaire.
 Dans l'émission 3, deux groupes se sont affrontés, le premier groupe est composé des Jaunes et des Roses, le deuxième groupe est composé des Verts et des Bleus. Donc dans le tableau, les équipes qui ont gagné l'épreuve étaient dans le groupe gagnant tandis que les équipes qui ont perdu l'épreuve étaient dans le groupe perdant.

Détails des épreuves 

Les équipes doivent créer un chemin à partir de bottes de foin pour traverser la rivière et après atteindre son totem pour libérer une corde .

Participants : toutes les équipes

Classement :
 : VERTS 

 : BLEUS (+ 2  pts)

: ROSES (+3 pts)

: ORANGES (+4 pts)

 : JAUNES (+5 pts et insigne jeu)

épreuve du Bauma

Participants : VERTS , BLEUS, JAUNES et ORANGES 

Classement:  
 :  VERTS (corvée)

 : ROSES

 :  ORANGES

: BLEUS (+ 1 pt et chefs de camp)

Les équipes devaient faire passer une boîte dans tunnel en suivant une chaîne les autres membres devront ouvrir les portes à l'aveugle ensuite ils devaient ouvrir les boîtes et mettre les aliments à leurs place le tout chronométré .

Participants :  toutes les équipes

Classement : 
 : ORANGES (duel éliminatoire)

:  BLEUS (+ 2 pts)

 :  JAUNES (+ 3 pts)

 :  VERTS (+ 4 pts et duel éléminaatoire)

:  ROSES (+ 5 pts, insigne jeu et tête de lion)

Les parents doivent faire rouler une boîte contenant des pièces de puzzle qu'ils doivent réaliser avec leurs enfants

Participants : ORANGES et VERTS

Classement : éliminés:  ORANGES

qualifiés: VERTS

L'épreuve se joue en équipe, les enfants doivent traverser des marécages pour libérer les adultes d'une cage.

Participants : toutes les équipes

Classement : 
 : Les Babtroteur 

 : Les flamants jaunes (+4 pts)

épreuve du Bauma

Participants : VERTS, BLEUS

Classement : 
 : BLEUS (corvée)

 :  VERTS (chefs de camp)

Ils doivent tenir plusieurs boites et traverser des passerelles sans faire tomber la balle

Participants : toutes les équipes

Classement :
Moins bon chrono : 29 minutes :  : Les flamants jaunes (duel éliminatoire)

Meilleur chrono : 23 minutes 48 secondes 59 centièmes : : Babtroteur (+ 5 pts, insigne jeu et tête de lion)

Les équipes doivent passer dans des caisses et ramasser des balles avant qu'elles tombent par terre.

Participants : JAUNES & ROSES

Classement : éliminés: ROSES 

qualifiés : JAUNES

Audiences

Notes et références 

Émission de télévision produite en France
Émission diffusée sur Gulli
Saison d'émission de télévision